A516 oder A 516 steht für:
 Bundesautobahn A516, siehe Bundesautobahn 516
 Donau (A 516), ein deutscher Tender Klasse 404

A516